Дон Вито:
 Дон Вито Корлеоне
 Вито Кашио Ферро
 Вито Дженовезе
 Винсент Марджера

См. также
 Де Вито